'''Sira kan syfta på:

Sira (islam), ett begrepp inom islam
Sira (ort), en ort i Agder fylke, Norge 
Sira (språk), ett språk
Sira (stiftelse), en stiftelse 
Sira (titel), en titel

Sīra, en ort i Karnataka, Indien
Sira Taluk, ett underdistrikt i Karnataka, Indien